Dragó (militar), soldat que en ofensiva lluita a cavall i en defensa lluita a peu
 Zoologia:
 Dragó, rèptils de la família dels gecònids (Gekkonidae).
 Dragó comú, o simplement dragó (Tarentola mauritanica), espècie de gecònid originari de la conca mediterrània
 Dragó de Komodo (Varanus komodoensis), espècie de llangardaix oriünd de la Indonèsia central
 Dragó lleopard (Eublepharis macularius), espècie de dragó dels deserts del sud de l'Afganistan
 Entitats:
 Dragons, sobrenom que reben els agents de l'Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra 
 Dragons Catalans, club nord-català de rugbi a 13 
 Barcelona Dragons, club català de futbol americà de la ciutat de Barcelona 
 Amicale Sportive Dragons, club de futbol congolès de la ciutat de Kinshasa 
 AS Dragons FC de l'Ouémé, club beninès de futbol de la ciutat de Porto-Novo 
 Chunnam Dragons, club de futbol sud-coreà de la ciutat de Gwangyang 
 Newport Gwent Dragons, equip professional de rugbi a 15 gal·lès, amb base al comtat de Gwent